Fernando Mendes Soares Gomes - ex-futebolista português;
Fernando Gomes de Jesus - ex-futebolista brasileiro;
Fernando Gomes (ator) -  ator, autor e encenador português;
Fernando Gomes (médico) - médico neurocirurgião brasileiro;
Fernando Gomes (político) - político português;
Fernando Soares Gomes da Silva - presidente da FPF;
Fernando Gomes dos Santos - bispo católico brasileiro;
Fernando Gomes de Oliveira - prefeito de Itabuna;
Fernando Gomes da Silva - engenheiro agrónomo e político português.